Ка́рмен Эли́забет Эджо́го (; 22 октября 1974, Кенсингтон, Лондон) — британская актриса и певица.

Биография 
Кармен Элизабет Эджого родилась в Лондоне в семье нигерийца Чарльза Эджого и шотландки Элизабет Эджого (в девичестве Дуглас). У Кармен есть младший брат — бизнесмен Чарльз Эджого-младший (род. 1976).

Карьера 
В 2001 году Кармен сыграла роль Коретты Скотт Кинг (1927—2006) в фильме «Бойкот», за которую получила номинацию на премию «NAACP Image Award». После последовало ещё несколько успешных ролей, которые принесли награды и номинации, в том числе премию «Black Reel Awards» в 2006 году.

Личная жизнь 
С 1998 по 1999 год Эджого была замужем за рэпером Tricky. В 2000 году она вышла замуж за актёра Джеффри Райта. У них есть двое детей — сын Элайджа и дочь Джуно. Они с тех пор развелись.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Великобритании
Киноактрисы Великобритании